125th Street – strada di Manhattan, New York
 125th Street – stazione della metropolitana di New York della linea IND Eighth Avenue
 125th Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 125th Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Lenox Avenue
 125th Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Lexington Avenue